

Sigle 
 Ice Cream Sandwich  – versione 4.0 del sistema operativo per smartphone Android
 Integrated Control System  – sistema di controllo integrato che equipaggia l'Alfa Romeo 166
 International Classification for Standards  – sistema di classificazione per le norme tecniche elaborato dall'ISO
 International Commission on Stratigraphy  – commissione internazionale di stratigrafia dell'International Union of Geological Sciences
 Internet chess server  – server per giocare a scacchi per mezzo di Internet
 Consorzio italiano di solidarietà  – organizzazione umanitaria italiana
 Indian Civil Service
 Corticosteroidi Inalatori

Informatica 
 .ics  – formato di file dello standard iCalendar

Altro
 Ics – nome della lettera X